Королевская семья Бродвея () — американская кинокомедия режиссёра Джорджа Кьюкора 1930 года. На 4-й церемонии награждения премии «Оскар» фильм был номинирован в категории «Лучшая мужская роль» (Фредрик Марч).

Сюжет 
Джули Кавендиш — потомок известного рода знаменитых бродвейских актеров. Мать её до сих пор выступает на сцене театра, а брат начинает карьеру в Голливуде. Однако сама она находится на распутье — идти по стопам родных, или остепениться и завести семью? И с одной стороны — слава и признание, но с другой — влиятельный магнат и денди из Южной Америки, Гилмор Маршалл, который положил на неё глаз. Осталось только выбрать …

В ролях 
 Ина Клер — Джули Кавендиш
 Фредрик Марч — Тони Кавендиш
 Мэри Брайан — Гвен Кавендиш
 Генриетта Кросман — Фанни Кавендиш
 Роберт Дуглас — Кавендиш
 Чарльз Старретт — Перри
 Арнольд Корфф — Оскар Вулф
 Фрэнк Конрой — Гилмор Маршалл
 Роял С. Стаут — Джо
 Элси Эсмонда — Делла
 Мюррей Элпер — МакДермотт
 Уэсли Старк
 Хершел Майял — врач

Фильмы США 1930 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1930 года
Фильмы Paramount Pictures